Bosznia-Hercegovina
 Kobiljača, település Ilidža községben, Szarajevó kantonban

 Horvátország
Kobiljača település Pojezerje községben, Dubrovnik-Neretva megyében